Der Regenbogen steht für:

 Der Regenbogen (Roman), Roman von D. H. Lawrence aus dem Jahr 1915
 Der Regenbogen (Film), britische Literaturverfilmung aus dem Jahr 1989

Siehe auch:
 Regenbogen (Begriffsklärung)
 Der ferne Regenbogen